Nitocris est un prénom féminin de l'Égypte antique, porté par :
 Nitocris, reine d'Égypte antique ;
 Nitocris  (ou Chepenoupet ), Divine Adoratrice d'Amon ;
 Nitocris , Divine Adoratrice d'Amon ;
 Nitocris, personnage des Histoires d'Hérodote ;

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité